Ляшкарой (; «лаьшкарой — передовые войска») — один из чеченских тайпов, входит тукхум шуотой. В прошлом проживали на правом берегу р. Шаро-Аргун, рядом с обществом Саьрбала. А. Сулейманов зафиксировал представителей тайпа в с. Гойты.

История 
Российский историк-востоковед, кавказовед, археограф, археолог Берже А.П., аулы Ляшкерой и Багачирой отнес к Чебирлоевскому обществу.
 
Чеченский исследователь-краевед, педагог и народный поэт А. С. Сулейманов, сообщает о том, что тайп образовался от переселенцев из шатойской котловины - келойцев, саьттойцев, пхьамтойцев и др.. Также А. С. Сулейманов сообщает о том, что тайп разделяется на сарбалой и лашкарой, говорящих на шатойском диалекте чеченского языка.

Он не исключает, что, Саьрбала и Лаьшкара являются военными поселениям и долгое время выполняли роль запасных, резервных войск и одновременно несли охрану дорог, ведущих от шатойской котловины на восток в Дагестан, на север по реке Шаройн Орга на Чеченскую равнину, на юг - в Грузию через Сандаха.

По мнению чеченского историка и кандидата исторических наук Натаева С. А., Лашкарой / Лаьшкарой – воины, резервные, засадные войска; воины-лаьшкарой носили шлемы – «лаьшкара» с «раскосыми» глазницами.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Чеченские тейпы

Чеченские тайпы